Distração (cognição)
Esquecimento
Desatenção

 Entretenimento

Outros usos
Distração (canção) — do grupo musical brasileiro Kid Abelha

Ver também 
Concentração
Recreação

Desambiguação